La Junta Militar Torrelio-Bernal-Pammo se conformó al renunciar Luis García Meza, obligado por las propias Fuerzas Armadas. Entonces, se entregó el mando a una Junta de Comandantes integrada por los generales Celso Torrelio Villa, del Ejército; Waldo Bernal Pereira, de la Fuerza Aérea de Bolivia y contralmirante Óscar Pammo Rodríguez, de la Fuerza Naval. De allí, Celso Torrelio Villa pasó a ocupar la presidencia de la República el 4 de septiembre de 1981.

Referencias 

Presidentes de Bolivia
Políticos de Bolivia
Historia de Bolivia
Juntas de Gobierno de Hispanoamérica